Varda (Tolkien), personage uit de werken van J.R.R. Tolkien.
 Varda (Kosjerić), plaats in de Servische gemeente Kosjerić.
 Várda, plaats en gemeente in Hongarije.
 Agnès Varda, een Franse filmregisseur.